Елизавета Анна Прусская (; ) — прусская принцесса, дочь принца Фридриха Карла и Марии Анны Ангальт-Дессауской, в браке наследная великая герцогиня Ольденбургская.

Биография

Семья 
Принцесса Елизавета Анна родилась 8 февраля 1858 года в Мраморном дворце в Потсдаме в семье принца Фридриха Карла Николая (1828—1888), сына принца Фридриха Карла Александра, и его жены Марии Саксен-Веймар-Эйзенахской. Мать Елизаветы Анны — Мария Анна Ангальт-Дессауская (1837—1906), дочь Леопольда IV, герцога Ангальтского.

Её отец, племянник германского императора Вильгельма I, прославился как военачальник в битве за Мец во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов. Родная сестра Елизаветы Анны Луиза Маргарита стала членом британской королевской семьи, выйдя замуж за сына королевы Виктории Артура, герцога Коннаутского. Также у принцессы был брат принц Фридрих Леопольд, прусский генерал, и сестра принцесса Мария.

Брак 
18 февраля 1878 года Анна вышла замуж за Фридриха Августа, наследного принца Ольденбургского. Свадьба была двойной, так как в этот день выходила замуж троюродная сестра Анны — принцесса Шарлотта Прусская (дочь будущего императора Фридриха III). Эти королевские браки стали первыми в Германской империи, которая была провозглашена в 1871 году. На свадьбе присутствовал бельгийской король Леопольд II вместе со супругой королевой Марией Генриеттой, а также принц Уэльский, который приходился дядей невесте Шарлотте.

В семье родилось двое детей:
 София Шарлотта Ольденбургская (1879—1964), замужем за Эйтелем Фридрихом Прусским, сыном императора Германии Вильгельма II
 Маргарита (1881—1882)

Елизавета Анна умерла 28 августа 1895 года. Её муж позже женился на Елизавете, герцогине Мекленбург-Шверинской, с которой у него родилось четверо детей.

Титулы 
 8 февраля 1857 — 18 февраля 1878: Её Королевское Высочество Принцесса Прусская
 18 февраля 1878 — 28 августа 1895: Её Королевское Высочество Наследная великая герцогиня Ольденбургская

Родословная

Примечания 

Гогенцоллерны
Принцессы Пруссии
Гольштейн-Готторпская династия